Administração Bahá'í, cujo título original em inglês é Bahá'í Administration, é um livro que contém coletânea de cartas e mensagens de Shoghi Effendi, endereçadas aos Bahá'ís dos Estados Unidos e Canadá de 1922 a 1932.

Textos bahá'ís